Moca é um agente metemoglobinizante, caracterizado por ser sólido cristalino, de cor castanho claro ou incolor, com ponto de fusão de 110°C. Sua densidade é de 1,44 a 4°C. É utilizado na fabricação de espumas e resinas epóxi.

Toxicidade
Pode causar neoplasia na bexiga humana, sendo o limite de exposição para os trabalhadores estimado em 0,01 ppm.

Carcinógenos